Myra sa tutto è un romanzo distopico per ragazzi scritto da Luigi Ballerini e pubblicato il 21 maggio 2020 da Il Castoro.

Trama 
Ale e Vera sono due giovani in un mondo dove un'assistente virtuale di nome Myra interagisce con la vita delle persone e con le loro scelte.

I due si incontrano alla festa dell'Abbinamento, un evento dove coetanei con interessi comuni possono conoscersi e stringere una relazione.

Vera, però, sa come la continua influenza di Myra nel mondo possa risultare catastrofica, così convince Ale, indifferente alla questione, ad unirsi alle Cellule, un club di persone contrarie all'abuso dei computer
e delle intelligenze artificiali. 

Il gruppo crea una serie di ribellioni, fino a umiliare il governo sotto lo sguardo di tutti.

Seguiti 
La storia riprende ne Alla seconda umanità, libro del 2022 che torna sulla questione della dominanza delle intelligenze artificiali in futuro.

Note 

Romanzi distopici
Romanzi per ragazzi
Intelligenza artificiale nella fantascienza